Die Saison 2004/05 der Oberliga Südwest war die 27. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die elfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft sicherte sich Borussia Neunkirchen mit einem Punkt Vorsprung auf die Amateure des 1. FC Kaiserslautern. Da Neunkirchen jedoch keine Lizenz für die Regionalliga beantragte, rückten die Kaiserslauterer als Aufsteiger in die Regionalliga nach.

Die Abstiegsränge belegten die SpVgg Ingelheim, SC 07 Idar-Oberstein und SC Halberg Brebach.

Die Aufsteiger waren der FSV Ludwigshafen-Oggersheim aus der Verbandsliga Südwest, die Amateure von Eintracht Trier aus der Rheinlandliga und Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler aus der Verbandsliga Saar. Aus der Regionalliga Süd stiegen die Amateure des 1. FSV Mainz 05 ab.

Der Torschützenkönig wurde Andreas Haas vom FC 08 Homburg mit 30 Treffern. Ab der Saison 2005/06 werden die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2004/05 bei kicker.de

2004
Fußballsaison 2004/05